Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2013 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
En finale, le match a opposé la numéro un mondiale et tête de série n°1, Serena Williams à la numéro deux mondiale et tête de série n°2 Maria Sharapova. Cela n'était plus arrivé depuis la finale de 1995 opposant Arantxa Sánchez Vicario, numéro une mondiale et tête de série n°1 à Steffi Graf, numéro deux mondiale et tête de série n°2.

Primes et points 
Le , une revalorisation des primes par rapport à l'année précédente est annoncée.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2013
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2013